Hank (Werkendam)
 4582 Hank

Desambiguação